Division I i bandy 1942 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1942. Segrarna i avdelning B, Västerås SK lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 2-1 mot segraren i avdelning C, Skutskärs IF i finalmatchen på Stockholms stadion den 8 mars 1942.

Upplägg
Gruppvinnarna i de fyra sexlagsgrupperna gick till semifinal i slutspelet om svenska mästerskapet, och de två sämst placerade lagen i respektive nedflyttningsserie flyttades ned till Division II. Då Svenska Bandyförbundet ansåg att serien var för ojämn minskades serien till 16 lag kommande säsong. Därför flyttades denna gång inga lag upp från Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Jörgen Wasberg, Örebro SK med 16 fullträffar..

Seriespelet

Avdelning A

Avdelning B

Avdelning C

Avdelning D

Slutspel om svenska mästerskapet

Semifinaler
Västerås SK-Nässjö IF 6-0
16 februari 1942: Sandvikens AIK-Skutskärs IF 2-2

Nässjö IF-Västerås SK 2-1
Skutskärs IF-Sandvikens AIK 5-3

Final
8 mars 1942: Västerås SK-Skutskärs IF 2-1 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1942 i Sverige
Bandysäsongen 1941/1942
1942